Westworld (film), een Amerikaanse sciencefictionfilm uit 1973
 Beyond Westworld, een televisieserie uit 1980 gebaseerd op bovenstaande film
 Westworld (televisieserie), een televisieserie gebaseerd op de gelijknamige film die sinds 2016 te zien is op HBO (Home Box Office).
 WestWorld (sportcomplex), een Amerikaans sportcomplex
 Westworld (Britse band), een Britse band
 Westworld (Amerikaanse band), een Amerikaanse band
 Westworld (album van Westworld), een album van de gelijknamige Amerikaanse band
 Westworld (album van Theatre of Hate), een album van Theatre of Hate